Fatal four-way match, stilizzato dalla WWE in Fatal 4-Way – tipo di incontro di wrestling
 Fatal 4-Way – evento in pay-per-view della WWE